Bahbouh peut faire référence à : 
 Lahsene Bahbouh (1946-2015), militant berbériste algérien.
 Lyes Bahbouh (1957-), footballeur international algérien.
 Noureddine Bahbouh (1949-2021), homme politique algérien.